Georgetown Ibayani Football Club é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2010.

Clubes de futebol de Belize